Die European Indoors Zurich 1994 waren ein Tennis-Hallen-Teppichplatzturnier für Frauen in der Saalsporthalle in Zürich. Das Hallenturnier war Teil der WTA Tour 1994 und fand vom 3. bis 9. Oktober 1994 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1994
Tennisturnier in Zürich